S
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák